Појам Гилда може да се односи на:
 еснаф
 Гилда Мудри,
 Гилда (филм),
 Гилда Раднер,